Мануэ́ль Джандона́то (; 10 октября 1991, Казоли) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Ливорноа». Выступал в молодёжной сборной Италии.

Карьера

Клубная 

Джандонато попал в «Ювентус» в 2005 году и прошёл в клубе все уровни молодёжного сектора. В 2009 году он попал в примаверу (до 20 лет) туринского клуба. После почти 5 лет проведённых в клубе, в начале сезона 2009/10 Мануэль был привлечён к тренировкам с основным составом «Ювентуса». Джандонато дебютировал в Серии А в матче против «Ливорно», заменив на 83 минуте легенду клуба Алессандро Дель Пьеро. Несмотря на привлечение к матчам основы, Мануэль продолжал играть и за примаверу клуба, и помог команде выиграть, второй раз подряд, престижный турнир среди молодёжных команд — Кубок Вияреджо.
19 декабря 2010 года, в матче против «Кьево» Джандонато впервые вышел в основе «Ювентуса», но дебют вышел не совсем удачным. На 52 минуте Мануэль был удалён с поля за фол последней надежды.

31 августа 2011 года было объявлено о переходе Джандонато в «Лечче» на правах годичной аренды.

В сборной 

Джандонато представлял Италию на международном уровне с 2006 года, когда он начал привлекаться к матчам сборной Италии до 16 лет. В последующие годы он, играл и за сборные до 17, до 18 и до 20 лет. 17 ноября 2010 года он дебютировал за молодёжную сборную Италии в товарищеском матче против Турции.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на legaseriea.it 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Катандзаро»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Ливорно»